1016 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1016 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Удмуртской Республике. Код 254534.
 1016 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Иркутской области. Код 889628.